Amerikai Egyesült Államok
 Powell (Alabama)
 Powell (Edmunds megye, Dél-Dakota)
 Powell (Haakon megye, Dél-Dakota)
 Powell (Missouri)
 Powell (Cass  megye, Missouri)
 Powell (Nebraska)
 Powell (Ohio)
 Powell (Tennessee)
 Powell (Texas)
 Powell (Wisconsin)
 Powell (Wyoming)
 Powell megye (egyértelműsítő lap)